Förarintyg kan syfta på:

Förarintyg för fritidsbåt – ett svenskt intyg ibland benämnt skärgårdsskepparexamen
Internationellt förarbrev för fritidsbåt – giltigt i stora delar av Europa

Se även 
Förarbrev